Fly by night může znamenat

Hudba 
 Fly by Night (album), album skupiny Rush
 "Fly by Night" (píseň), titulní skladbu alba
 "Fly by Night", píseň Iana Andersona z alba Walk Into Light
 "Fly by Night", píseň Matta Bianca z alba Matt Bianco

Film a televize 
 Fly-by-Night, americký thriller z roku 1942 
 Fly by Night, film z roku 1993 režírovaný Steve Gomerem
 "Fly by Night" (Mighty Max), epizoda z TV seriálu Mighty Max